Ця стаття про дискографію панк-рок американського гурту Goldfinger, заснованого у 1994 році Джоном Фельдманом (вокал, гітара), Саймоном Вільямсом (бас-гітара), учасником Buffalo NY's Zero Tolerance Деріном Пфайфером (ударні), та  Чарлі Паулсоном (гітара). Гурт видав сім студійних альбомів, три концертні альбоми, збірку, чотори міні-альбоми, шістнадцять синглів, та одинадцять музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки 

B-sides And Rarities Year:2001

Міні-альбоми

Сингли

Музичні відео 
 Here in Your Bedroom (1996)
 Mable (1996)
 Only A Day (1996)
 This Lonely Place (1997)
 More Today Than Yesterday (1998)
 Feel Like Making Love (1999)
 Counting The Days (2000)
 99 Red Balloons (2000)
 Open Your Eyes (2002)
 Spokesman (2002)
 Tell Me (2002)
 Wasted (2005)
 I Want (2005)
 One More Time (2008)

Поява на збірках

Саундтреки

Поява у відео-іграх

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт
 Goldfinger  на AllMusic
 

Goldfinger